Rivière Dumont kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Dumont (vattendrag i Kanada, lat 45,99, long -76,50), Québec, 
 Rivière Dumont (vattendrag i Kanada, lat 45,96, long -71,83), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar